Jméno a příjmení Jaroslav Vaněk má více nositelů:

 Jaroslav Vaněk (překladatel) (1923-2016) – český překladatel z němčiny, učitel.
 Jaroslav Vaněk (1930–2017) – americký ekonom českého původu
 Jaroslav Vaněk (psychiatr) (* 1940) – český psychiatr, psychoanalytik a sexuolog
 Jaroslav Vaněk (policista) (* 1963) – český policista